Panamá Viejo Fútbol Club foi um clube de futebol do Panamá fundado em 1978 e extinto em 2001.

Títulos

Campeonato Panamenho: 2000–01

Jogadores notáveis

 Anel Canales
 Víctor Herrera
 J. J. Julio
 Óscar McFarlane
 Blas Pérez
 Juan de Dios Pérez
 Ricardo Phillips
 Gary Ramos
 Rodney Ramos

Clubes de futebol fundados em 1978
 
Clubes de futebol extintos em 2001